Milano–Sanremo 2021 var den 112:e upplagan av det italienska cykelloppet Milano–Sanremo. Tävlingen avgjordes den 20 mars 2021 med start i Milano och målgång i Sanremo. Loppet var en del av UCI World Tour 2021 och vanns av belgiska Jasper Stuyven från cykelstallet Trek-Segafredo.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Milano–Sanremo 2021 på ProCyclingStats

Noter

2021
UCI World Tour 2021
2021 i Italien